6838 Okuda – asteroide della fascia principale

Persone 

 Amy Okuda – attrice statunitense
 Eiji Okuda – attore, regista, sceneggiatore, e produttore cinematografico giapponese
 Miwako Okuda – cantante giapponese

Pagine correlate 

 Okada